Blaga este atât un nume de familie, cât și un prenume. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:
Dorli Blaga (1930-2021), intelectuală română
Ionel Blaga (1929-1994), politician român
Iosif Blaga (1864-1937), preot român
Iosif Veniamin Blaga (n. 1950), politician român
Lionel Blaga (1885-1952)
Lucian Blaga (1895-1961), poet, dramaturg și filozof român
Vasile Blaga (n. 1956), politician român
Zaharie Blaga (1867 – sec. al XX-lea), învățător român
Blaga Dimitrova (1922-2003), poetă bulgară

Prenume
Nume de familie românești